Västerås SK Fotboll är fotbollssektionen inom den svenska idrottsföreningen Västerås SK, och har spelat i Superettan sedan seriens start år 2000. Efter tio år i Superettan hade klubben en mindre lyckad säsong 2005, och slutade näst sist vilket ledde till nedflyttning till nya division 1. Efter att ha tillbringat fem säsonger i division 1 norra vann laget till slut serien och gick upp till Superettan igen inför säsongen 2011. Sejouren i Superettan blev kortvarig och klubben hamnade på en 15:e plats, vilket innebar att de återigen flyttades ner till division 1. Efter flera år i division 1 kunde Västerås SK Fotboll slutligen ta sig upp till Superettan igen inför säsongen 2018. Sedan dess har laget spelat i Superettan och slutade på en 10:e plats under säsongen 2019, vilket säkrade deras plats i ligan.

Säsongen 2020 fortsatte laget att spela bra och slutade på en sjunde plats, vilket var en förbättring från föregående år. Säsongen 2021 lyckades Västerås SK Fotboll inte upprepa sin prestation från föregående år. Laget slutade på en tolfte plats i Superettan, vilket var en försämring från deras sjunde plats säsongen innan. Trots detta visade klubben fortfarande en stabil prestation och kunde undvika de nedre regionerna i tabellen.

Under säsongen 2022 presterade Västerås SK Fotboll bättre och slutade på en nionde plats i Superettan. Även om detta inte var en dramatisk förbättring från föregående år, visade det att laget fortfarande hade förmågan att konkurrera mot andra starka lag i ligan.

Inför säsongen 2008 lämnade laget den gamla arenan Arosvallen, och flyttade istället till den nybyggda fotbollsarenan Iver Arena med en kapacitet på 7 044 platser (varav 4144 är sittplatser).

Spelardräkten är i dag grönvit tvärrandig tröja och vita byxor. Men ursprungligen var den grönvitrandig tröja och svarta byxor.

Historia

Grundande 
Västerås SK grundades den 29 januari 1904 i köket på dåvarande Folkets hus, nuvarande Blåsbogården, i Västerås. Huset finns än idag kvar och ligger i hörnet av Blåsbogatan och Lykttändargränd. Initiativtagare var den blott 17-årige Krispin Svärd som pratat ihop sig med några arbetskamrater om att starta en sportklubb. Ett anslag sattes upp vid Viktor Olssons Tobaksaffär på Köpmangatan och gensvaret blev stort. Mötet blev så välbesökt att den 17-årige initiativtagaren fick nöja sig med en plats ute i trapphuset. Ändå blev han invald som klubbens första kassör. Klubbens första ordförande hette Ivar Andersson.

Tidiga år

Under de tidiga åren saknades det bra motstånd i närområdet förutom IFK Västerås som bildats några år tidigare. Under premiäråret mötte klubbarna nästan enbart varandra och tidningen Nordiskt Idrottslif skriver 1906 att "under 1904 spelades ett flertal matcher, av hvilka sportklubben vunno de flesta". Sedan följde ett antal år där klubben spelade mot lokala lag i serierna under allsvenskan.

Fyra säsonger i Allsvenskan – 1955–1957, 1978 och 1997
VSK har spelat i allsvenskan under totalt fyra säsonger genom åren. Två av dessa gånger, 1977 och 1996, var det den hetlevrade profilen Lennart "Liston" Söderberg som förde upp klubben till högsta divisionen.

Spelare

Spelartruppen

Utlånade spelare

Tidigare profiler
Fotbollsprofiler som spelat/tränat med VSK är bland annat: Fredrik Stenman, Daniel Majstorović, Pontus Kåmark, Lennart Söderberg, Jonny Rödlund, Peter Markstedt, Stefan Bärlin, Stig Fredriksson, Oskar Wahlström, Marcus Danielson och Victor Nilsson Lindelöf.

Pensionerade tröjnummer

Säsonger

Matcher 2023

Serie

Svenska Cupen

2014/15

2019/20

2020/21

2022/23

Publik
De senaste säsongerna har Västerås SK FK haft följande publiksnitt:

Referenser

Externa länkar